

Geografia
 Marcos – municipalità delle Filippine nella Provincia di Ilocos Norte

Persone
Subcomandante Marcos – rivoluzionario messicano dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale
Ferdinand Marcos – ex-presidente delle Filippine
Ferdinand Marcos Jr. – politico filippino 
Imee Marcos – politica, autrice televisiva e produttrice televisiva filippina
Imelda Marcos – ex First Lady delle Filippine
João Marcos – ex calciatore brasiliano
Mariano Marcos – politico filippino
Norma Marcos – regista palestinese naturalizzata francese
Pacífico Marcos – medico e imprenditore filippino
Ronny Marcos – calciatore mozambicano di origini tedesche
Rubén Marcos – calciatore cileno
Marcos Roberto Pereira dos Santos noto semplicemente come Marcos – ex calciatore brasiliano

Onomastica
 Variante in diverse lingue del nome proprio di persona Marco

Altro
 Marcos (azienda) – casa automobilistica inglese
 MARCOS (India) – fanteria di marina della Indian Navy

Pagine correlate
Marco
San Marcos

Altri progetti